Серия B чемпионата Бразилии () — футбольный турнир в Бразилии, занимающий в системе лиг страны второе место после высшего дивизиона — Серии A.

История 
На протяжении длительного времени система проведения розыгрышей в Серии B постоянно менялась, подобно тому, как менялся формат и в высшем дивизионе — Серии A. Изначально это был многоступенчатый турнир с Олимпийской системой. В первой половине 1980-х разыгрывался Серебряный кубок (Taça de Prata), а клубы Серии A участвовали в Золотом кубке (Taça de Ouro). Победители Серебряного кубка в Серии B квалифицировались в том же сезоне для участия во второй стадии чемпионата Бразилии уже в Серии A.

В 1987 году были внедрены два «модуля» — белый и синий, в то время как в Серии A играли в жёлтом и зелёном модулях (цвета флага Бразилии).

С 1973 по 1979, а также в 1993 годах, соревнования в Серии B не проводились. В 2000 году чемпион Серии B был выявлен в рамках единого для всей Бразилии Кубка Жоао Авеланжа.

Длительное время обмена командами между Серией A и Серией B не происходило. В отдельные годы в первой стадии Серии B участвовали некоторые команды Серии A, чтобы потом присоединиться к поздним стадиям Серии A (согласно жеребьёвкам).

В последние годы Серия B стала классическим вторым дивизионом бразильского футбола, четыре лучшие команды которой в следующем сезоне выходят в Серию A, а четыре худшие вылетают в Серию C.

Состав участников в 2022 году

Список чемпионов 
В данной таблице по умолчанию команды, занявшие 1-е и 2-е места, вышли в Серию A в следующем календарном году — если не указано иное.

<div id="1">1 В 1986 году «Трези», «Сентрал», «Интернасьонал Лимейра» и «Крисиума» стали победителями в своих группах и автоматически квалифицировались в Серию А в том же году.

С 2006 года и по настоящий момент в Серии B действует такой же регламент, как и в Серии A — 20 команд проводят двухкруговой турнир из 38 туров, по итогам которого и выявляется чемпион. Четыре лучшие команды выходят в Серию A.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Бразилия